Lubinski ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Lubinski (* 1979), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin
 Dagobert Lubinski (1893–1943), deutscher Journalist
 Tibi Lubinski (1909–1956), ungarischer Schauspieler, siehe Tibor Lubinszky